Jméno a příjmení Ondřej Říha má více nositelů:

 Ondřej Bláha (gynekolog) (* 1957) – český gynekolog, porodník a gynekologický onkolog
 Ondřej Bláha (lingvista) (* 1979) – český lingvista a vysokoškolský pedagog
 Ondřej Bláha (* 1992) – český hokejový brankář